Deep ():

 «Deep» — песня и сингл американской индастриал-группы Nine Inch Nails.
 Deep — репертуарный театр-студия при Луганской государственной академии культуры и искусств.

См. также 
 Deep Blue
 Deep Dish
 Deep Purple
 Дип